Острова́ Анжу́ () — центральная и наиболее крупная группа островов Новосибирского архипелага. Включают острова Котельный, Новая Сибирь и Бельковский. Общая площадь составляет около 29 тыс. км². Острова входят в состав охранной зоны Государственного природного заповедника «Усть-Ленский».

Названы в честь русского исследователя Арктики П. Ф. Анжу, изучавшего эти острова в 1821—1823 годах. Иногда также именуются собственно Новосибирскими островами.

Острова открыты промышленниками Иваном Ляховым в 1772—1773 годах (Котельный) и Яковом Санниковым в 1805 году (Фаддеевский, Столбовой).

Рельеф преимущественно равнинный, высотой до 60—80 м. Наивысшая точка — гора Малакатын-Тас (361 м) на острове Котельном.

Примечания

Ссылки 
 Острова Анжу. Большая советская энциклопедия